Операція «Денай флайт» — операція НАТО, яка розпочалася 12 квітня 1993 року як примусове виконання рішення Організації Об'єднаних Націй (ООН) для забезпечення безпольотної зони над Боснією і Герцеговиною.
 Жак Денай Jacques Deny (1916—2016) — французький математик.